Gummels Heliport is een helikopterhaven aan de Gummelsweg aan de oostrand van Paramaribo. De oppervlakte bestaat uit asfalt.

De helikopterhaven wordt vooral gebruikt voor chartervluchten en offshore activiteiten. Er zijn rond de acht maatschappijen die vanaf de heliport vliegen.

De helikopterhaven werd gestart in 2015. Het is geregistreerd bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en is eigendom van de familie Gummels die ook de chartermaatschappij Gum Air bezit en het sproeivliegtuigbedrijf Surinam Sky Farmers.

Zie ook 
 Lijst van vliegvelden in Suriname

Wanica
Vliegveld in Suriname